Il singolare femminile  del torneo di tennis Winter Moscow Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Annika Beck che ha battuto in finale Kirsten Flipkens 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Ekaterina Ivanova (primo turno)
 Ekaterina Byčkova (semifinali)
 Kirsten Flipkens (finale)
 Annika Beck (Campione)

 Marta Sirotkina (quarti di finale)
 Lina Stančiūtė (primo turno)
 Çağla Büyükakçay (quarti di finale)
 Dinah Pfizenmaier (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winter Moscow Open 2012